

Sigle 
Active Virus Shield
Address Verification System, usato nelle carte di credito
Adult Verification System
Alleanza Verdi e Sinistra, coalizione politica italiana ambientalista e di sinistra
Alpenverein Südtirol, associazione di alpinisti dell'Alto Adige
American Vegan Society
American Viola Society, sezione statunitense della International Viola Society
Assicurazione Vecchiaia e Superstiti, primo pilastro delle assicurazioni sociali in Svizzera
Audio Video Standard, un codec cinese
AVS Video Converter
AVS Fratellanza Popolare di Peretola

Codici  
 avs – codice ISO 639-3 della lingua aushiri